В одиночному розряді тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Юдіт Візнер здобула титул, у фіналі перемігши Наоко Савамацу 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кіміко Дате (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (переможниця)
 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Наталія Медведєва (2-ге коло)

 Наоко Савамацу (фінал)
 Андреа Стрнадова (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1992